Almeland ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Johan Almeland (* 1965), norwegischer Kanute
 Grunde Almeland (* 1991), norwegischer Politiker